A Igreja Gnóstica Cristã Universal (Iglesia Gnóstica Cristiana Universal) é uma escola de mistérios fundada em 1972, no México, por Samael Aun Weor, oriundo de Bogotá,  Colômbia.  Samael, nascido em 1917, com o nome Victor Manuel Gomez Rodriguez, adoptou o título de «Bodhisattva de Samael Aun Weor» depois de uma série de visões e experienciais espirituais. Estas experiências místicas tiveram início em 1948 com a morte de seu mentor no gnosticismo,o Mestre Huiracocha (Arnold Krumm-Heller) e culminou em 1954 quando Weor teria completado as «Cinco Iniciações de Mistérios Maiores» num templo secreto em Santa Marta, Colômbia . 

Ainda que seja mais forte na América do Sul, a Igreja Cristã Gnóstica Universal tem secções, membros e filiais em todo o mundo, possuindo sedes em actividades em mais de cinquenta países. Tal como Venezuela, Brasil, Portugal, França, Suíça, Itália, Estados Unidos, Espanha, México, Colômbia, Bolívia, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, República Dominicana, Cuba, Equador, Peru, etc…

Fontes 

Segundo Andrew Dawson (Professor Titular do Departamento de Política, Filosofia e Religião da Universidade de Lancaster, Inglaterra), o núcleo da doutrina da Igreja gnóstica baseia-se num conjunto múltiplo de fontes:

Fontes antigas 
Os escritos cópticos (egípcios) e gregos das comunidades gnósticas iniciais (ex., códices de Nag Hammadi, escritos Valentinianus e textos herméticos) são cruciais, compondo grande parte de sua cosmologia. 

Tambem é de se realçar entre os corpus gnósticos iniciais é o texto Pistis Sophia (Fé – Sabedoria; conhecido formalmente como Codex Askewianus) dos séculos III/IV. Entre outras coisas a Pistis Sophia contém muita informação sobre a vida de Jesus, depois da ascensão, para instruir os seus discípulos na interpretação exotérica dos seus ensinamentos revelados (parábolas, declarações, entre outras) e na sabedoria (gnosis) anteriormente não revelada das origens, estrutura e destino do universo.

Fontes modernas 
Os escritos modernos de Samael Aun Weor (mais de 60 livros no total) completam estes textos históricos formando o suporte da crença e prática da Igreja Gnóstica contemporânea. De caracter marcadamente ecléctico, os escritos de Samael têm origem numa enorme variedade de fontes, entre as quais se destacam as reflexões teosóficas de Helena Petrovna Blavatsky (especialmente A Doutrina Secreta), os ensinamentos místicos orientais de Krishnamurti e o trabalho do psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung. 

Além das primárias fontes fidedignas de Weor e do gnosticismo antigo, a Igreja Gnóstica inspira-se livremente nas escrituras cristãs e indianas (ex., Rig Veda e Bhagavadgita), para não mencionar o vasto leque de fontes ocultistas.

Doutrina

A Igreja Gnóstica Cristã Universal considera-se como uma das detentoras da missão de transmitir a («Sabedoria Gnóstica») para iluminar a humanidade a cerca de seu potencial espiritual latente. Essa iluminação surge sob a forma de um conteúdo teórico sobre a natureza da Realidade, como acerca de questões práticas relacionadas com os exercícios mais adequados para alcançar um estado de consciência, através das limitações dos efeitos paradoxais do corpo no seu funcionamento correcto.

Segundo os ensinamentos gnósticos adoptados pela Igreja Gnostica samaeliana a consciência, em si um elemento (centelha) divino, permite-nos participar e crescer (evoluir) espiritualmente de acordo com o nosso lugar na ordem eterna.

O conteúdo conceptual acerca dos mecanismos internos do Pleroma (estado de plenitude) baseia-se principalmente em sabedoria gnóstica adquirida (particularmente em Pistis Sophia), em que a instrução prática decorre significativamente das tradições místicas ocidentais de tantra e ioga. Oscilando sem rupturas entre a asserção literal e a alusão alegórica, o gnosticismo contemporâneo fortalece a eficácia espiritual dos ensinamentos através de frequentes referencias a psicologia junguiana. 

O esoterismo antigo, o misticismo ocidental e a psicologia moderna concorrem deste modo para instruir, orientar cosmicamente e libertar espiritualmente a «centelha divina» que é a consciência humana.

Cristianismo esotérico